Cumano – ciò che è pertinente a Cuma, sito archeologico italiano
 Cumano – ciò che è pertinente alla Cumania, nome di due regioni dell'Europa danubiana
 Cumano – appartenente al gruppo etnico dei cumani
 Lingua cumana – lingua turca
Costantino Cumano – medico, politico e numismatico italiano